Obsjtina Veliko Trnovo (bulgariska: Община Велико Търново) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Veliko Tarnovo, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Veliko Trnovo delas in i:
 Arbanasi
 Balvan
 Beljakovets
 Vodolej
 Vonesjta voda
 Debelets
 Ditjin
 Kpinovo
 Kilifarevo
 Ledenik
 Malki tjiflik
 Mindja
 Nikjup
 Novo selo
 Plakovo
 Prisovo
 Ptjelisjte
 Resen
 Rusalja
 Samovodene
 Chotnitsa
 Tserova korija
 Sjeremetia
 Sjemsjevo

Följande samhällen finns i Obsjtina Veliko Trnovo:

 Veliko Tărnovo
 Debelets
 Kilifarevo

Runt Obsjtina Veliko Trnovo är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Obsjtina Veliko Trnovo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Veliko Tarnovo (region)